Tablat peut faire référence à : 
 Tablat, une ville algérienne
 Tablat, une ancienne commune suisse